Манда́й-Сен-Жюлье́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Орийак-4. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15113.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 90 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 24 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 205 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 117 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 77 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 65,8 %, в 1999 году было 58,2 %). Из 77 активных работали 67 человек (44 мужчины и 23 женщины), безработных было 10 (4 мужчин и 6 женщин). Среди 40 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь